Espécies de algas marinhas, vermelhas e pluricelulares:

 Melobesia lichenoides (J. Ellis) Harvey, 1849 - sinônimo de Mesophyllum lichenoides (J.Ellis) Marie Lemoine, 1928.

 Melobesia lichenoides  (Philippi) Endlicher, 1843 - sinônimo de Lithophyllum byssoides (Lamarck) Foslie, 1900.

Desambiguação